

Persone 
 Béla Kárpáti – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 György Kárpáti – pallanuotista ungherese
 Károly Kárpáti – lottatore ungherese
 Pál Kárpáti – calciatore ungherese
 Rudolf Kárpáti – schermidore ungherese
 Mirella Karpati – pedagogista del mondo zingaro

Altro 
 231278 Kárpáti – asteroide